O Estádio Felisberto Bortoletto é um estádio de futebol localizado na cidade de Descalvado, no estado de São Paulo, pertence ao Clube Esportivo e Recreativo Descalvadense e tem capacidade para 2.500 pessoas. As dimensões do gramado são de 100 x 64 m.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Felisberto Bortoletto
Descalvado